

Patronyme
 Donald Arseneault, homme politique canadien ;
 Guy Arseneault (né en 1952), homme politique canadien ;
 Michel Arseneault (né en 1958), journaliste et écrivain franco-québécois ;
 Raynald Arseneault (1945–1995), compositeur et organiste canadien ;
 René Arseneault, homme politique canadien.

Voir aussi 
 Arceneaux

Homonymie de patronyme